Akbar de Grote, een keizer van het Mogolrijk.
 Akbar Shah II, een keizer van het Mogolrijk.
 Akbar (Basilan), een gemeente in Filipijnse provincie Basilan.
 Akbar Ganji, een Iraanse journalist, schrijver en voormalig politiek gevangene.
 Akbar Khan, een leider in de eerste Anglo-Afghaanse oorlog.
 Akbar Hashemi Rafsanjani, een Iraans politicus en president van Iran van 1989 tot 1997.
 Akbar, een roman uit 1872 door P. A. S. van Limburg Brouwer.
 Akbarstraat, een straat in Amsterdam, vernoemd naar de roman.